Kati, ville du Mali
 Kati, langue parlée notamment en Afghanistan
 le kati, un jeu pratiqué au Kenya